La Nogometna Premijer liga Bosne i Hercegovine 2017-2018 (abbreviata in Premijer liga BiH 2017-2018), conosciuta anche come BH Telecom Premijer liga Bosne i Hercegovine 2017-2018 per ragioni di sponsorizzazione, è stata la 18ª edizione del campionato della Bosnia Erzegovina (la 16ª che copre l'intero territorio nazionale) ed è stata vinta dallo , al suo sesto titolo di Premijer.

Capocannoniere del torneo fu Miloš Filipović () con 16 reti.

Stagione

Novità 
Il  e l' sono stati retrocessi dopo essersi piazzati agli ultimi due posti nella stagione 2016-2017. Al loro posto sono stati promossi il , vincitore della Prva liga RS 2016-2017 e il , vincitore della Prva liga FBiH 2016-2017.

Formula 
Il campionato si svolge in due fasi: nella prima le dodici squadre si affrontano in un girone di andata e ritorno, per un totale di 22 giornate. Successivamente le squadre vengono divise in due gruppi in base alla classifica (mantenendo i punti conquistati): le prime sei formano un nuovo girone e competono per il titolo e la qualificazione alle competizioni europee; le ultime sei invece lottano per non retrocedere in Prva liga.

Al termine della competizione, la squadra prima classificata diventerà campione di Bosnia ed Erzegovina e si qualificherà ai preliminari della UEFA Champions League 2018-2019. Le squadre classificate al secondo e al terzo posto, insieme alla vincitrice della coppa nazionale, si qualificano ai preliminari della UEFA Europa League 2018-2019. Nella poule retrocessione le ultime due squadre classificate vanno direttamente in Prva liga FBiH e Prva liga RS (a seconda della locazione).

Squadre partecipanti

Prima fase

Classifica 

Legenda:
      Ammessa al gruppo per il titolo
      Ammessa al gruppo retrocessione

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Seconda fase

Classifica 

Legenda:
      Campione di Bosnia ed Erzegovina e qualificato alla UEFA Champions League 2018-2019
      Qualificato alla UEFA Europa League 2018-2019
      Retrocesso in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine 2018-2019
      Retrocesso in Prva liga Republike Srpske 2018-2019

Note:
 Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

 In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate.

Risultati

Tabellone gruppo per il titolo

Tabellone gruppo retrocessione

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Prva liga FBiH 2017-2018 e Prva liga RS 2017-2018
 Kup Bosne i Hercegovine 2017-2018

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 claudionicoletti.eu

Calcio nel 2017
Calcio nel 2018
2017-2018